Az 1997-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a francia Cédric Pioline előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Bajnok)
  Goran Ivanišević (Második kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyedik kör)
  Richard Krajicek (Negyedik kör)
  Michael Chang (Első kör)
 - 
  Mark Philippoussis (Első kör)
  Boris Becker (Negyeddöntős)
  Marcelo Ríos (Negyedik kör)

  Carlos Moyà (Második kör)
  Gustavo Kuerten (Első kör)
  Patrick Rafter (Negyedik kör)
  Andrij Medvegyev (Harmadik kör)
  Tim Henman (Negyeddöntős)
  Wayne Ferreira (Harmadik kör)
  Petr Korda (Negyedik kör)
  Jonas Björkman (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtenis.com honlapon

F1